

Янушувка — село в гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Янушувка — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Янушувка — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Янушувка — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства